Такмичење у трци на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 27. и 30. августа на стадиону у Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Најбољи резултати у овој дисциплини пре почетка светског пренства 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 

Пласман у финале обезбедиле су по 4 најбоље атлетичарке из сваке квалификационе групе (КВ) те 3 атлетичарке са најбољим временима (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2011. на службеном сајту ИААФ.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном